Мише́ль Андре́ Керве́р (, Ченстохова —  , Женева) — французский математик, внёсший значительный вклад в топологию и алгебру.

Научный вклад 
 Доказал существование многообразий без гладкой структуры.
 Совместно с Джоном Милнором, нашёл число экзотических сферах во всех размерностях выше четырёх.
 Также известен вкладом в теорию узлов высших размерностей.

Биография 
Сын французского промышленника Андре Кервера и Нелли Деранкур.

После окончания средней школы во Франции, Кервер продолжил обучение в швейцарской высшей технической школе Цюриха (1947—1952). 
Защитил диссертацию под руководством Хайнца Хопфа в 1955 году.

Профессор института Куранта 1959—1971, а впоследствии и Женевского университета в 1971—1997 годах.

В 1997 вышел на пенсию. Являлся почётным членом швейцарского математического общества.

Избранные публикации 
 
  This paper describes the structure of the group of smooth structures on an n-sphere for n > 4.

Примечания

Ссылки 
 
 Michel Kervaire’s work in surgery and knot theory (Slides of lectures given by Andrew Ranicki at the Kervaire Memorial Symposium, Geneva, February 2009)

Математики XX века
Математики XXI века
Алгебраисты
Преподаватели Курантовского института математических наук
Персоналии:Ченстохова
Математики Швейцарии
Топологи
Почётные члены Швейцарского математического общества
Почётные доктора Университета Невшателя